«Уличная мода» — популярность какого-либо стиля одежды и внешнего облика, который возник, развился и приобрел своих поклонников вследствие его демонстрации на улице.

Уличную моду не следует смешивать с повседневным стилем casual — простой и удобной одеждой, так как уличная мода далеко не всегда бывает неброской и комфортной. Она может быть яркой и эпатажной.

Главным источником новых явлений уличной моды, как правило, является молодёжь, однако есть и более зрелые её представители. Наибольшую популярность явление уличной моды приобрело в крупных городских центрах, они же являются местом создания новых решений и развития современной уличной моды.

Высокая мода нередко поддается влиянию уличной моды и следует её тенденциям.

Уличная мода превратилась в своеобразную игру, обогатившись социальными взаимодействиями между участниками.

История 
Историки чаще всего считают, что понятие уличная мода впервые появилось в Японии в 1980-х (оттуда и японская уличная мода), однако есть также мнения, согласно которым уличная мода впервые возникла в 1950-х годах в Англии вместе с DIY.

Большинство крупных молодёжных субкультур были так или иначе связаны с уличной модой, например:
 Хиппи
 Тедди-бои
 Панки
 Скинхеды
 Готическая мода
 Хип-хоп мода
 Раста

Примечания

Ссылки 
 «Streetwear: бизнес, перформанс, музей». Лекция Полины Ухановой в библиотеке им. Н. А. Некрасова

Уличная мода
Мода и субкультуры